Элтон Джон (р. 1947) — английский певец, пианист и композитор, записавший несколько сотен песен за свою продолжительную карьеру. С 1967 года он сотрудничает с поэтом Берни Топином, который написал тексты для большинства песен Джона. 

Джон также работал с другими авторами текстов (преимущественно в 1980-х) — среди них Гари Осборн и Дэйви Джонстон. За свою карьеру Джон также записал несколько альбомов саундтреков к фильмам «Друзья» (1971), «Король Лев» (1994) (с Тимом Райсом и Хансом Циммером), «Муза» (1999), «Дорога в Эльдорадо» (2000) и «Гномео и Джульетта» (2011). Всего Элтон Джон записал 463 песни.

Песни

Примечания

Ссылки 

Песни Элтона Джона